Александра Никоновна Соснина (06.07.1926—06.12.1989) — звеньевая колхоза «Искра» Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 6 июля 1926 года в Нижегородской губернии (ныне — области). Русская.

Во второй половине 1940-х годов трудилась в колхозе «Искра» Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, возглавляла звено полеводов в бригаде С. Д. Акимочкина.

В начале 1947 года в колхозе развернулось патриотическое движение за сбор высоких урожаев зерновых и картофеля. Колхозным агрономом А. И. Суховым были созданы 11 постоянных звеньев во главе с людьми, лучше всех освоивших основы агротехники, которые он им сам и преподавал.

После неурожайного из-за засухи 1946 года в следующем, 1947 году звено А. Н. Сосниной получило высокий урожай пшеницы — 23 центнера с гектара, за который она и её бригадир были награждены орденами Трудового Красного Знамени.

По итогам работы в 1948 году её звено получило урожай картофеля 510 центнеров с гектара на площади 3 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 февраля 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи и картофеля в 1948 году Сосниной Александре Никоновне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом высокого звания были удостоены ещё 9 тружеников колхоза «Искра» во главе с председателем колхоза И. П. Денисенко.

После выхода на пенсию Александра Никоновна переехала жить в город Краснодар.

Скончалась 6 декабря 1989 года, похоронена на Славянском кладбище.

Награды 

Золотая медаль «Серп и Молот» (25.02.1949);
 Орден Ленина (25.02.1949).
 Орден Трудового Красного Знамени (06.03.1948)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 и другими

Память 
 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература 
 
 Герои Социалистического Труда // 60 лет Ленинск-Кузнецкому району: очерки. — Кемерово, 1999. — с. 167—173.
 Селяне Кузбасса — Герои Социалистического Труда // Летопись села Кузбасса: [исторические очерки] / С. В. Макарчук, Т. Ю. Хромова, Н. П. Шуранов; сост. Г. Т. Дюдяев. — Кемерово: Кем. кн. изд-во (Кемерово). — 2001. — С. 333.
 Бельков В. И. — Труженики кузбасского села — Герои Социалистического Труда // Архивы Кузбасса: информационно — методический и историко-краеведческий бюллетень / отв. ред. Т. В. Акибова. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. — № 1 (10). — C. 79-89.

Ссылки 
  

Персональные пенсионеры союзного значения
Персоналии:Кемеровская область
Персоналии:Краснодарский край
Колхозники СССР
Герои Социалистического Труда Краснодарского края
Похороненные на Славянском кладбище Краснодара